Эми Джо Джонсон (; ) — американская актриса и певица. Наиболее известна по роли Кимберли Харт, оригинальной Розового рейнджера и первого Розового Ниндзя Рейнджера в телесериале «Могучие рейнджеры».

Жизнь и карьера 
Джонсон родилась в городе Деннис, штат Массачусетс. Она окончила школу Деннис-Ярвут в Массачусетсе. В детстве Джонсон занималась гимнастикой, получив навыки, пригодившиеся в будущем для её роли в сериале «Могучие Рейнджеры». После окончания школы переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в американской музыкальной академии драмы. Через два года она переехала в Калифорнию, где начала активно сниматься на телевидении и иногда в кино.

С 1998 по 2000 год Джонсон снималась в сериале «Фелисити». В последующие годы она играла в полицейских процедуралах «Женская бригада» (2003—2004) и «Горячая точка» (2008—2012). В 2014 году у неё была второстепенная роль в «Тайные операции».

Личная жизнь 
1 декабря 2008 года Джонсон родила дочь Франческу Кристину Джинер.

В 2010 году официально вышла замуж за Оливера Джинера.

Фильмография

Дискография

Студийные альбомы 
 «The Trans-American Treatment» (2001)
 «Imperfect» (2005)
 «Never Broken» (2013)

Прочее 
 «Felicity» (soundtrack) (1999)
 «Sweetwater» (soundtrack) (2000)
 «Since You’re Gone» (EP) (2007)
 «Souvenirs» (2008)
 «Dancing In-Between» (single) (2008)

Награды и номинации 
 2000 — номинация на премию «Teen Choice Awards» в категории «TV — Choice Sidekick» («Фелисити»).
 2009 — номинация на премию «Джемини» в категории «Лучшая драматическая актриса сериала» («Горячая точка»).
 2010 — номинация на премию «Золотая нимфа» в категории «Лучшая драматическая актриса сериала» («Горячая точка»).
 2012 — номинация на премию «Золотая нимфа» в категории «Лучшая драматическая актриса сериала» («Горячая точка»).
 2013 — премия «Jury Award» кинофестиваля в Торонто («Bent»).
 2013 — премия «Audience Choice» Women in Film & Television («Bent»).
 2013 — премия «Shelly Award for Woman Filmmakers» Long Island Film Festival в категории «Специальная премия» («Bent»).
 2014 — премия «Genre Award» Buffalo Niagara Film Festival «Лучшая канадская короткометражка» («Bent»).
 2015 — премия «Genre Award» Buffalo Niagara Film Festival «Лучшая актриса» («Lines»).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Эми Джо Джонсон